Statistika Maltese Premier League v sezoně 1962/63.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Valletta FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1962
Fotbal v Evropě v roce 1963